Stempelmaschine steht für:

 Stempelmaschine (Frankierungsentwertung), wird von Postunternehmen verwendet
 Stempelmaschine (Werkzeugmaschine), zur Herstellung von Stempeln
 Stempelmaschine (Prägemaschine), Maschine, mit der Folien und Ähnliches gestempelt werden